Hattie steht für:

 Hattie (Vorname), weiblicher Vorname
 Hattie (Elefant), ein tierischer Star in New York
 Hattie (2011), britischer Fernsehfilm
 Hurrikan Hattie, tropischer Wirbelsturm (1961)
 Panama Hattie, Musical (1940) von Cole Porter

Hattie ist der Familienname folgender Personen: 
 John Hattie (* 1950), neuseeländischer Erziehungswissenschaftler

Siehe auch:
 Hatti